Ackera Nugent (2002-), une athlète jamaïcaine ;
 David Nugent (1985-), un joueur anglais de football, qui joue à présent pour Preston North End, dans la deuxième division de l'Angleterre ;
 Elliott Nugent, aussi appelé Elliot Nugent (1896-1980), un réalisateur, scénariste et acteur américain
 Frank S. Nugent (1908-1965), un scénariste américain ;
 John Charles Nugent, connu comme J. C. Nugent (1868-1947), un acteur, réalisateur, scénariste, dramaturge et metteur en scène américain ;
 Laval Nugent von Westmeath (1777-1862), un feld-maréchal autrichien d'origine irlandaise ;
 Liz Nugent (1967), une femme de lettres irlandaise, auteure de roman policier ;
 Ryan Nugent-Hopkins (1993-), un joueur professionnel canadien de hockey sur glace ;
 Ted Nugent (1948-), (alias "The Nuge", "Uncle Ted", "Sweaty Teddy", "Theodocious Atrocious" et "The Motor City Madman"), un guitariste de hard-rock connu au début comme membre du groupe the Amboy Dukes ;
 Terence Nugent, un joueur de tennis de Côte d'Ivoire.